Павел Владимирович Ушаков (22 марта 1903, Петергоф — 25 февраля 1992) — советский гидробиолог, доктор биологических наук, специалист по систематике многощетинковых червей.

Биография 
Родился в Петергофе 22 марта 1903 года. Его отец Владимир Абрамович Ушаков получил юридическое образование и работал в Департаменте уделов, а после революции в Смольницком райисполкоме. Мать, Ольга Николаевна Шилова, была домохозяйкой. В 1920 году окончил Тенишевскую гимназию. С 1920 по 1924 год учился в Петроградском университете. На развитие научных интересов Ушакова большое влияние оказал его научный руководитель Константин Михайлович Дерюгин. В 1922 году на Мурманской биологической станции Ушаков проводил исследования с Евпраксией Фёдоровной Гурьяновой и Иваном Гуговичем Заксом. В летний период с 1923 по 1926 годы проводил исследования на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа и на Белом море. С 1924 по 1936 годы работал в Гидрологическом институте. В 1927 году женился на Екатерине Фёдоровне Гурьяновой. В 1936 году Ушакову присуждена учёная степень доктора наук.

С 1936 по 1939 годы он работает в Зоологическом институте АН СССР.. В 1939 году ему присваивают звание профессора и он возвращается в Гидрологический институт. В 1941 году ему отказали в прошении пойти добровольцем на фронт. В годы войны он в звании инженер-майора руководил работами по составлению справочников и атласов по Охотскому и Берингову морям для Военно-Морского флота. В 1945 году он находился в Берлине, разбирая архивы немецкой гидрометеослужбы. В 1945 году Ушаков вернулся в Зоологический институт и в 1960 году создал в нём лабораторию морских исследований. В 1965—1968 годах посетил морские биологические станции Франции и прочитал серию лекций по морской биологии в Марсельском университете и в Сорбонне.

В 1982 году уходит на пенсию. Умер 25 февраля 1992 года. Похоронен на Богословском кладбище.

Научные достижения 
Был организатором множества экспедиций на морях Северного Ледовитого и Тихого океана. В ходе экспедиции на Мурмане впервые исследовал жизнь морских литоральных животных в условиях полярной ночи. Установил значение Амурского лимана как барьера препятствующего обмену фаун Охотского и Японского морей. Разработал схему вертикальных зон Охотского моря. В 1949 году в ходе экспедиции на судне «Витязь» Ушаков добывает первые образцы донной фауны с глубины более 8000 м. В 1957—1959 годах принимал участие в экспедиции на Желтое море и остров Хайнань. В 1960 году исследовал особенности состава и распределения фауны Гвинейского залива.

Специализировался как систематик на многощетинковых червях. Обобщил данные по этой группе организмов фауны Северных и Дальневосточных морей России, предложил схемы филогенетического развития, которые проясняют основные направления эволюции полихет. Впервые для науки описал более 80 видов животных.

Таксоны, названные в честь Ушакова 
В честь Ушакова названы почти 60 таксонов, в том числе:

Награды 
За научные заслуги Ушаков удостоен многих наград и премий, в том числе:

 Золотая медаль имени П. П. Семенова-Тян-Шанского (1958)
 Почётный доктор Марсельского университета (1965)
  (1972)
 Золотая медаль имени Е. Н. Павловского (1984)
 Орден Ленина

Избранные публикации 
Автор около 200 публикаций, в том числе монографий из серии Фауна СССР:

Примечания

Литература 
 

Биологи XX века
Гидробиологи СССР
Зоологи СССР
Сотрудники Зоологического института РАН
Похороненные на Богословском кладбище